Amphoe Chawang (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Nakhon Si Thammarat. Die Provinz Nakhon Si Thammarat liegt in der Südregion von Thailand etwa 780 km südlich von Bangkok an der Ostküste der Malaiischen Halbinsel zum Golf von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Bezirke (von Nordosten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Phipun, Lan Saka, Chang Klang, Na Bon, Thung Yai und Tham Phannara in der Nakhon Si Thammarat sowie Wiang Sa in der Provinz Surat Thani.

Im Westen des Landkreises liegt der Nationalpark Khao Luang.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Chawang ist in zehn Gemeinden (Tambon) eingeteilt, welche wiederum in 84 Dörfer (Muban) unterteilt sind.

Hinweis: die fehlenden Geocodes beziehen sich auf die Tambon, die sich heute in Tham Phannara und Chang Klang befinden.

Lokalverwaltung 
Es gibt drei Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Chan Di () besteht aus dem gesamten Tambon Chan Di.
 Chawang () besteht aus Teilen des Tambon Chawang.
 Mai Riang () besteht aus Teilen des Tambon Mai Riang.
 Pak Nam Chawang () besteht aus weiteren Teilen des Tambon Chawang.

Außerdem gibt es acht „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Chawang von amphoe.com (in Thai)

Chawang